Aristomedes de Tebes  (en grec antic Ἀριστομήδης) fou un escultor grec nascut a Tebes, contemporani de Píndar. Juntament amb el seu conciutadà Sòcrates va fer una estàtua de Cibeles que fou dedicada per Píndar al temple de la deessa prop de la ciutat, segons diu Pausànies.

Referències 

Escultors tebans